Гилязов () — татарская фамилия, женская форма Гилязова. Известные носители:

 Гилязов, Аяз Мирсаидович (1928—2002) — татарский советский и российский писатель.
 Гилязов, Ильшат Фаритович (1960—2022) — скульптор, мастер ручной ковки, член Союза художников России.
 Гилязов, Искандер Аязович (род. 1958) — татарский общественный деятель, учёный.
 Гилязов, Наиль Мингазович (1935—2014) — советский работник промышленности, начальник цеха, Герой Социалистического Труда. 
 Гилязов, Ринат Риязович (1944—2014) — советский партийный и государственный деятель.

 Гилязова, Наиля Файзрахмановна (род. 1953) — советская фехтовальщица на рапирах, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийская чемпионка 1976 года.